Ма́рта Дже́кот (, род. 29 мая 1983 года, Бытом, Польша) — польская и южноафриканская сноубордистка, выступавшая в акробатических дисциплинах, гигантском слаломе и бордер-кроссе.

 Обладательница Кубка Европы в слоупстайле (2009/2010);
 Бронзовый призёр зачёта Кубка Европы в биг-эйре (2009/2010);
 Победительница и призёр этапов Кубка Европы (всего — 5 подиумов, среди них — 2 победы);
 Чемпионка Южной Африки в дисциплине слоупстайл (2006).

Биография 
Марта Джекот родилась 29 мая 1983 года в Бытоме. До 2000 года выступала за сборную Польши, а с 2001 выступала за ЮАР. В настоящее время проживает в Йоханесбурге, ЮАР.

Спортивные достижения

Выступления за Польшу

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Выступления за ЮАР

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 
 Страница в соцсети Facebook

Сноубордисты Польши
Сноубордисты ЮАР